Новоникитинский сельсовет — сельское поселение в Октябрьском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Новоникитино.

История 
На 1960 год существовал Ново-Никитинский сельсовет в составе Октябрьского района Оренбургской области, к нему относились  село Ново-Никитино (центр сельсовета), поселок Ильича и хутор Красный Яр.

9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1921/358-III-ОЗ образовано сельское поселение Новоникитинский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Октябрьского района Оренбургской области
Сельские поселения Оренбургской области